Un hydrure d'hélium est un composé chimique de l'hydrogène et de l'hélium. On en connaît plusieurs :
 l'hélonium, de formule HeH. Ce cation diatomique, le plus stable et le mieux connu des hydrures d'hélium, est sans doute la première molécule formée dans l'univers. On l'a synthétisé en 1925, et détecté dans l'espace en 2019 ;
 l'hydrure d'hélium neutre, de formule HeH. Contrairement à l'ion HeH, la molécule HeH est instable à l'état fondamental, mais elle existe à l'état excité sous forme d'exciplexe HeH*. Son spectre a été observé pour la première fois au milieu des années 1980. L'exciplexe HeH* se forme spontanément lors de la désintégration β du tritium T () en  () quand l'atome de tritium est dans une molécule HT ou  ;
 le cation dihydrure d'hélium, de formule . Il a été observé par spectroscopie microonde et a une énergie de liaison de  ;
 le cation trihydrure d'hélium, de formule , qui aurait une énergie de liaison de  ;
 le cation hydrure de dihélium, de formule , un ion linéaire avec un atome d'hydrogène central. Il se forme par réaction du cation dihélium  avec l'hydrogène moléculaire , ce qui produit l'hydrure de dihélium et un radical H :  +  →  + H ;
 les cations , ,  et , ce dernier étant particulièrement stable.

Notes et références

Notes

Références 

Composé de l'hélium
hélium